Torne älv, een rivier in Zweden en Finland
 Torne (Småland), een plaats in Zweden
 Torne-Furö, een Zweeds eiland in de Haparanda-archipel 
 Torne-Furögrund, 3 Zweedse eilandjes in de Haparanda-archipel